Produkty
 porter – gatunek ciemnego piwa

 Osoby
 Charles Porter – amerykański polityk, prawnik
 Cole Porter – amerykański kompozytor i autor piosenek
 Edwin Porter – amerykański reżyser
 Eleanor H. Porter – amerykańska pisarka
 George Porter – brytyjski chemik
 John Porter – walijski muzyk rockowy
 Michael Porter – amerykański ekonomista
 Otto Porter – amerykański koszykarz 
 Quincy Porter – amerykański kompozytor

 Miejscowości w USA
 Porter – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Porter – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Porter – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Porter – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Porter – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Wagoner
 Porter – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Porter – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor

 Gminy w USA
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Porter (ang. Porter Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Porter (ang. Porter Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
 Porter (ang. Porter Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Porter (ang. Porter Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Porter (ang. Porter County) – w stanie Indiana

 Różne
 prêt-à-porter – rodzaj kolekcji mody
 Prêt-à-porter – film w reżyserii Roberta Altmana